«Воображариум до́ктора Парна́са» () — фэнтези-фильм режиссёра Терри Гиллиама. Сюжет представляет собой притчу о волшебнике, который заключил сделку с дьяволом и пытается разорвать её. Премьера состоялась на 62-м Каннском кинофестивале в рамках программы «Двухнедельник режиссёров». Выход фильма в России состоялся 28 января 2010 года.

Роль Тони Шепарда стала последней для австралийского актёра Хита Леджера.

Сюжет 
По миру странствует Доктор Парнас и его аттракцион: любой желающий, пройдя сквозь волшебное зеркало, оказывается в мире своих фантазий. Благословлённый даром раскрепощать и многократно усиливать воображение других людей, временно превращая их фантазии в реальность, Доктор Парнас несёт проклятие мрачного секрета. Давным-давно он заключил пари со стражем мрака высшего ранга, неким мистером Ником, и выиграл бессмертие. Много столетий спустя Доктор Парнас встретил истинную любовь и заключил новую сделку с ним — обменял бессмертие на юность, но с одним условием. Все его дети по достижении шестнадцати лет должны стать собственностью мистера Ника. Валентина — дочь главного героя — скоро достигнет шестнадцатилетия, и Доктор Парнас всячески старается уберечь её от неизбежной участи. Мистер Ник приходит за Валентиной, но, всегда готовый к новому пари, он договаривается о новой ставке. Теперь победителем станет тот, кто первым соблазнит и пленит пять душ. Доктор Парнас ищет союзников, даже собирается обещать руку дочери тому, кто поможет ему обставить стража мрака. Ему предстоит преодолеть множество сюрреалистических препятствий и раз и навсегда исправить все ошибки прошлого, чтобы спасти свою Валентину. На этом пути ему помогают, а иногда и мешают члены группы — строгий и практичный карлик по имени Перси, симпатичный паренёк Антон и таинственный незнакомец Тони.

В ролях 

 Хит Леджер — Тони Шепард, таинственный незнакомец, присоединяющийся к труппе бродячего цирка. Последняя роль актёра. Леджер умер до окончания съёмок, и роль Тони за него доиграли три актёра — Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу.
 Кристофер Пламмер — доктор Парнас, тысячелетний предводитель труппы.
 Эндрю Гарфилд — Антон, член труппы бродячего цирка.
 Верн Тройер — карлик Перси.
 Лили Коул — Валентина, дочь доктора Парнаса.
 Том Уэйтс — мистер Ник, страж мрака высшего ранга.
 Петер Стормаре — президент Вселенной.
 Палома Фейт — Салли, девушка из паба.
 Эмиль Хостина — Серж.
 Майкл Эклунд — ассистент Шепарда.

Роли дублировали 
 Пётр Иващенко — Тони Шепард (также Сергей Бурунов, Илья Бледный и Василий Дахненко)
 Артём Карапетян — доктор Парнас
 Александр Гаврилин — Антон
 Прохор Чеховской — Перси
 Полина Щербакова — Валентина
 Радик Мухаметзянов — мистер Ник
 Дальвин Щербаков — президент Вселенной
Режиссёр дубляжа — Ярослава Турылёва.

Производство 
Режиссёр Терри Гиллиам и сценарист Чарльз МакКеоун совместно написали сценарий «Воображариума доктора Парнаса». Гиллиам описывал сюжет картины, как «забавную и юмористическую историю о последствиях нашего личного выбора в жизни». Прототипом персонажа Тони стал бывший премьер-министр Великобритании, Тони Блэр.

Гиллиам неоднократно заявлял в интервью, что персонаж Парнаса во многом автобиографичен и его арка - это рассказ о стареющем человеке с ярким воображением в мире, который больше его не слушает.  

Все ещё пребывая в депрессии из-за своего последнего несостоявшегося проекта, «Человек, который убил Дон Кихота», из-за постоянной борьбы со студийной системой, а также осознавая свой преклонный возраст, режиссёр беспокоился о том, что у него мало времени. Он оставил ряд отсылок на внезапную, трагическую и преждевременную смерть в своем сценарии. Гиллиам хотел поднять вопрос скоротечности жизни, но после выхода фильма многие затронутые темы были восприняты зрителями как отсылки на судьбу Хита Леджера.

Оценки

Оценки критиков 
По данным сайта агрегатора Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 64%, на основе 196 рецензий критиков со средней оценкой 6 из 10. Критический консенсус сайта гласит: «Терри Гиллиам остаётся в своей работе таким же снисходительным, как всегда, но «Воображариум доктора Парнаса» представляет собой возвращение к невероятно творческой, мрачной, потрясающей силе его более ранних работ с замечательной игрой актёров, соответствующей визуальному ряду». 

На сайте Metacritic средняя оценка картины составляет 65 баллов из 100, на основании 30 отзывов, что указывает на «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации 
 2010 — две номинации на премию «Оскар»: лучшая работа художников (Дэвид Уоррен, Анастасия Масаро, Кэролайн Смит), лучшие костюмы (Моник Прюдом)
 2010 — две номинации на премию «Сатурн»: лучший международный фильм, лучший грим (Сара Монзани)
 2010 — две номинации на премию Британской киноакадемии: лучший грим и прически (Сара Монзани), лучшая работа художников (Дэвид Уоррен, Анастасия Масаро, Кэролайн Смит)

Факты 
 Российские критики также переводят название как «Имаджинариум доктора Парнассуса».
 В фильме есть ряд печальных совпадений: героя Хита Леджера в начале фильма находят повешенным под мостом, в сценарии (написанном задолго до смерти Хита) была строчка, которую Кристофер Пламмер не хотел произносить после его смерти: «В мире полно историй — комедий, мелодрам… и историй непредвиденной смерти», а в другой сцене Джонни Депп произносит длинную речь, очень похожую на надгробный панегирик в честь Хита.
 Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл отказались от своих гонораров за участие в съёмках в пользу единственной дочери Хита Леджера — Матильды.
 Изначально предполагалось, что роль Тони сыграет Том Круз, было даже заключено предварительное соглашение с агентом актёра, однако Гиллиам выбрал именно Леджера — после смерти Хита Том Круз предложил свою кандидатуру на роль Тони, однако вновь получил отказ. Помимо Тома Круза на роль претендовали Хью Джекман и Кристиан Бейл.
 Многие моменты и диалоги в фильме — импровизация актёров. 
 В действительности трубка в дыхательном горле не способна спасти от смерти при повешении, так как даже при устранении возможности удушья смерть наступит от сдавливания сонной артерии и нервов.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Приключенческие фильмы Великобритании
Приключенческие фильмы Франции
Фильмы Канады в жанре фэнтези
Фильмы Терри Гиллиама
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Фильмы Франции в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2009 года
Фантастические фильмы 2009 года